Hofacker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hofacker (* 1970), deutscher Botaniker
 August von Hofacker (1824–1906), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Caesar von Hofacker (1896–1944), deutscher Offizier und Beteiligter am Attentat vom 20. Juli 1944
 Dirk Hofacker (* 1965), deutscher Bühnenbildner, Kostümbildner, Maler
 Eberhard von Hofacker (1861–1928), württembergischer Offizier, zuletzt Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Ernst Hofacker (* 1957), deutscher Autor, Musikjournalist, Hörfunkmoderator und Redakteur
 Friedrich Hofacker (1881–1952), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Preußischen Landtags
 Friedrich Ferdinand Hofacker (1758–1811), württembergischer Oberamtmann
 Johann Daniel Hofacker (1788–1828), deutscher Tierarzt
 Karl von Hofacker (1794–1866), württembergischer Jurist, Richter und Landtagsabgeordneter
 Karl Hofacker (1897–1991), Schweizer Bauingenieur
 Karl Christoph Hofacker (1749–1793), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig Hofacker (1798–1828), deutscher lutherischer Geistlicher
 Robert Hofacker (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Hofacker (1805–1848), deutscher lutherischer Geistlicher

Siehe auch:
 Hoffacker
 Hooffacker
 Christusbewegung „Lebendige Gemeinde“, ehemals Ludwig-Hofacker-Vereinigung
 Hofacker-Sadler Hypothese